Правотворчество — это действия уполномоченных органов по подготовке, принятию, изменению (совершенствованию) и отмене нормативных правовых актов; завершающая часть процесса правообразования.

Субъектами правотворчества могут выступать как государственные, так и негосударственные органы в виде профсоюзов, органов местного самоуправления, общественных организаций и граждан (в случае принятия закона на референдуме) при наличии соответствующих полномочий.

Виды 
Исследователи выделяют критерии разделения правотворчества на виды:
 по субъектам;
 по регламентам (процедурам);
 видам принимаемых правовых актов;
 теме и объёму содержания будущего правового акта.

В основном выделяются следующие виды правотворчества:
 Референдум (правотворчество непосредственно народа);
 Законотворчество (правотворчество органов законодательной ветви власти — парламента);
 Подзаконное правотворчество (отдельных должностных лиц — министра, президента);
 Органов местного самоуправления;
 Локальное правотворчество (например, на предприятии, в учреждении и организации);
 Уполномоченных общественных организаций (негосударственных, например, профсоюзов)
 Договорное (заключение государственными органами публично-правовых договоров: конституционных, внутрифедеральных, управленческих);
 Чрезвычайное (при нахождении государства или его региона в кризисном чрезвычайном положении; как правило временное)
 Делегированное (по поручению, передаче полномочий одним органом другому, например парламент комитету; предусмотрено в законодательстве Франции, Италии, ФРГ)

В научной литературе отдельно рассматривают такой вид правотворчества как судебное правотворчество, согласно которому судебная практика признаётся источником права.

Принципы правотворчества 
 Законности (соблюдение законов в процессе правовой коммуникации);
 Упорядоченности (тематическая организованность процесса правовой коммуникации);
 Демократизма (опубликование подготовленных проектов законов для ознакомления и обсуждения с заинтересованными гражданами, трудовыми коллективами, социальными и профессиональных группами и др.);
 Эффективности и оперативности (внятная регламентированность и структурированность всего процесса создания нормативно-правовых актов);
 Планирования законотворческой деятельности (соблюдение процедуры, последовательности действий);
 Приоритетности (рассмотрение в первую очередь законопроектов, регулирующих основы экономической и политической системы);
 Признания высшей ценностью прав и свобод человека и гражданина;
 Гласности (открытость и публичность процесса правовой коммуникации);
 Научности (научная обоснованность создаваемых правовых актов);
 Единства юридической терминологии.

Примечания

Литература 
 
 

 
Теория государства и права
Административное право США